De individuele meerkamp voor de mannen bij het turnen op de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op 6 augustus (kwalificatie) en op 10 augustus (finale). De Japanner Kohei Uchimura won het onderdeel voor de Oekraïner Oleg Vernjajev die het zilver pakte, en de Britse Max Whitlock die het brons won.

Format 
Alle deelnemende turners moesten een kwalificatie doorlopen. De beste vierentwintig deelnemers gingen door naar de finale. Echter mochten er maximaal twee deelnemers per land in de finale komen. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag.

Uitslag 

1 Marios Georgiou moest zich na drie oefeningen terugtrekken door een blessure.

2 Manrique Larduet moest zich na twee oefeningen terugtrekken door een blessure aan de enkel, die hij had opgelopen na een val op de sprong.

Externe links 
  Resultaten individuele meerkamp mannen - Rio2016.com
  Resultaten individuele meerkamp mannen - Olympic.org
  'Rio 2016: Georgiou injured during final, sailors into top 10' - Sigma Live (11-08-2016)
  'Max Whitlock grabs bronze behind 'the Bolt of gymnastics'' - INews (10-08-2016)

Mannen meerkamp individueel